Il Campionato argentino di rugby a 15 1981 è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Tucumán.

Contesto 
 Il 1981 vede l'Argentina affrontare l'Inghilterra in due test a Buenos Aires. I Pumas conquistano uno storico pareggio nel primo e cedono nel secondo.
 La selezione di Buenos Aires si aggiudica anche il "Campeonato Juvenil" (under-19).

Tabellone

Preliminari

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Interzonale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni